La Pucelle d'Orléans (1752), poème satirique français de Voltaire ;
 La Pucelle d'Orléans (1801), tragédie allemande de Friedrich von Schiller ;
 La Pucelle d'Orléans (1834), ouverture tchèque d'Ignaz Moscheles ;
 La Pucelle d'Orléans (1881), opéra russe de Piotr Ilitch Tchaïkovski.